Федориха — название населённых пунктов в России:

 Федориха — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Федориха — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Федориха — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.